Allan Rae ist der Name folgender Personen: 

* Allan Rae (Cricketspieler) (1922–2005), jamaikanischer Cricketspieler
 Allan Rae (Komponist) (* 1942), kanadischer Komponist und Musikpädagoge
 Allan Rae (Agrarwissenschaftler) (* 1943), neuseeländischer Agrarökonom